Конев може да се отнася за:
 Иван Конев (1897-1973), съветски офицер
 Илия Конев (1928-2009), български филолог
 Милан Конев (1881-1923), български революционер